Il doppio dell'Australian Men's Hardcourt Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Neil Broad e Stefan Kruger erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrew Castle e Nduka Odizor hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Alexander Mronz e Michiel Schapers.

Teste di serie
 Tom Nijssen /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Shelby Cannon (semifinali)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Australian Men's Hardcourt Championships 1990
ATP Tour 1990